Тро́ицкий переулок — название улиц.

 В Москве:
 Первый Троицкий переулок.
 Второй Троицкий переулок.

См. также 
 Троицкий проспект
 Троицкий мост
 Троицкая улица
 Троицкая площадь